Суперкубок Италии по футболу 1995 годов () — 8-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 17 января 1996 года на стадионе «Делле Альпи» в Турине. В нём сошлись победитель Серии А сезона 1994/95 туринский «Ювентус» и обладатель Кубка Италии сезона 1996/97 «Парма».

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 1994/1995
 Кубок Италии по футболу 1994/1995
 Суперкубок Италии по футболу

1995
Суперкубок Италии 1995
Суперкубок Италии 1995
Суперкубок Италии
Январь 1995 года
События 17 января
Футбольные соревнования в Турине
Спорт в Италии в 1995 году